

Prénom 
Katharina est un prénom féminin, c'est la forme allemande de Catherine.

Psychanalyse 
 Katharina, patiente de Freud.

Voir aussi 
 (320) Katharina, astéroïde
 Katharina, un genre de mollusque 

Homonymie de prénom